Johann Philipp Kreißler (* 16. August 1672 in Guntersblum; † nach 1744 in Schoharie County im US-Bundesstaat New York), dessen Name zeitgenössisch auch Kreußler, Greisler u. ä. geschrieben wurde, war ein deutscher Vorfahre des Automobil-Pioniers und Gründers des Automobilunternehmens Chrysler, Walter Percy Chrysler. Er wanderte 1709 mit seiner Familie aus dem leiningischen Guntersblum am Rhein in die heutigen Vereinigten Staaten aus und ließ sich in der britischen Provinz New York nieder.

Leben 
Johann Philipp Kreißler wurde 1672 in Guntersblum als Sohn des Schneiders Johannes Balthasar Kreißler und seiner dritten Ehefrau Anna Maria Silvy, die aus dem Nachbarort Alsheim stammte, geboren. Am 26. April 1701 heiratete Johann Philipp Kreißler die aus Udenheim stammende Lehrerstochter Anna Catharina Braun. Der Landwirt Johann Philipp Kreißler und seine Ehefrau bekamen nun zahlreiche Kinder, von denen die ersten drei in Guntersblum zur Welt kamen: Johann Georg (* ~30. April 1702), Johannes (* ~2. Dezember 1703) und Beata Maria (* ~19. September 1706). Drei weitere Kinder wurden in der Provinz New York getauft: Johann Henrich Valentin (* ~13. September 1710), Johann Hieronymus (* 6. März 1713), Anna Catharina (* 13. Oktober 1714).

1709 schloss sich die Familie der ersten Massenauswanderung der Pfälzer an und wanderte in die britischen Nordamerika-Kolonien aus, aus denen später die Vereinigten Staaten hervorgingen. Gründe für die Auswanderung waren vor allem der Große Nordische Krieg und der damalige Jahrhundertwinter. Johann Philipp Kreißler befürchtete, trotz großen Haus- und Feldbesitzes in Armut zu verfallen und von anderen abhängig zu werden.

Die Reise nach Amerika dauerte zirka eineinhalb Jahre, da die Auswanderer zunächst nur bis London kamen, und erst im Frühjahr 1710 mit 850 Familien oder etwa 3000 Personen auf zehn Schiffen Richtung New York abfahren konnten. Schließlich kam die Familie Kreißler im April 1710 in New York City an. Auf der sehr strapaziösen Fahrt mit insgesamt 2500 Reisenden verloren die Kreißlers zwei Kinder. Auch viele andere Mitreisende starben. Die Familie reiste dann den Hudson River aufwärts und siedelte dann 1716/1717 in Beckmansland, später im Schoharietal. Johann Philipp Kreißler wird zuletzt um 1744 als in der Familie seines Sohnes Hieronymus lebend genannt.

Nachkommenschaft bis zu Walter Percy Chrysler 
Johann Philipp Kreißlers Sohn Johannes zeugte mit seiner Ehefrau Eva Catharine Manck insgesamt vier Kinder, unter anderem auch den am 24. Oktober 1739 in Teerbosch geborenen Sohn Heinrich. Dieser wiederum hatte mit seiner Frau Anna Dorothea Klom († 1797) den am 21. Oktober 1767 in Churchtown, Columbia County im Staat New York geborenen Sohn Wilhelmus. Dessen Sohn William Henry wurde um 1799 geboren. Seit dieser Zeit wird nun der Name Chrysler als Familienname geführt. William Henry Chrysler starb zwischen 1874 und 1877.

Als mittlerweile fünfte Generation wurde um 1829 John Matthew Chrysler geboren, der um 1858 von Kanada nach Kansas zog und dort in 1866 starb. Dessen Sohn Henry C. „Hank“ wurde am 17. Dezember 1850 in Chatham-Kent in Ontario, Kanada geboren. Er starb am 23. Mai 1916 in Salina in Kansas. Aus seiner Ehe mit Anna Maria Breymann stammt unter anderem Walter Percy Chrysler. Am 2. April 1875 in Wamego in Kansas geboren, heiratete er am 4. Juni 1900 Della V. Forker, mit der er vier Kinder zeugte. Walter Percy Chrysler starb schließlich am 18. August 1940 in Kings Point (Long Island, New York).

Ehrungen 

 In seinem Heimatort Guntersblum wurde eine Straße namens Joh.-Ph.-Kreißler-Straße nach ihm benannt.

Literatur 
 Guntersblumer Blätter – Die Geschichte der Ortsstraßen. Herausgegeben vom Guntersblumer Kulturgutverein, Ausgabe 1/2006, S. 18–19
 Henry Z. Jones, Jr: The Palatine Families of New York. Universal City, CA 1985, ISBN 0-9613888-2-X (set), Bd. 1, S. 303–308.
 Karin Holl: Kreißler – Chrysler, eine Auswanderungsgeschichte (Walter P. Chrysler, his German Roots). Verlag Pfälzisch Rheinische Familienkunde e. V., Ludwigshafen am Rhein, 2001 (deutsch, englisch).

Weblinks 
 
 Information über das Buch von Karin Holl
 Informationen über Johann Philipp Kreißler auf der Website des Guntersblumer Kulturgutvereins

Einzelnachweise 

Person (Guntersblum)
Geboren 1672
Gestorben im 18. Jahrhundert
Mann